Giovanni Filippo De Lignamine (XV secolo), primo stampatore italiano l'introduzione in Europa del procedimento di stampa a caratteri mobili
Giovanni Filippo De Lignamine (XV secolo), nipote dell'omonimo editore, frate domenicano, ecclesiastico della Curia romana. Fu un teologo e storico, continuatore, fino al 1469, della Cronaca dei Papi di Riccobaldo Ferrarese
Francesco de Lignamine (o dal Legname – 1400 ca. – 1462),  alto prelato della Curia romana e arcivescovo di Ferrara e Feltre
 Giovanni Battista de Lignamine (o dal Legname) (fine Trecento/inizi Quattrocento – 1455), vescovo cattolico italiano, fratello del più famoso Francesco de Lignamine.
Antonio La Lignamine (o La Legname), arcivescovo di Messina del XV-XVI secolo
magister a lignamine, figura di mastro artigiano nella lavorazione del legno – in lingua volgare o letteraria: legnaiuolo o legnaiulo (Boccaccio); in it.: legnaiolo